Molekulska formula -{C19H19NO4}- se može odnositi na:
 Amurensin, alkaloid
 Bulbokapnin, alkaloid
 Domesticin, alfa-1D-adrenoceptorski antagonist